Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1987 прошёл в городе Ванкувер (Канада) с 30 марта по 5 апреля 1987 года. Турнир прошёл в 29-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 10-й раз. В Ванкувере турнир прошёл во 2-й раз.

Чемпионом мира стала (в 18-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победив в финале сборную ФРГ со счётом 9:5. Третье место заняли сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Дании со счётом 11:6.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Расс Ховард), восемь европейских мужских сборных, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.
 Итог матча с неизвестным результатом или при неявке соперника: «W» — победа, «L» — поражение.

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал плей-офф вышла сборная ФРГ.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Йёран Роксин (сборная Норвегии).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1987

Примечания 

1987
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Ванкувере
1987 год в кёрлинге
Чемпионаты мира в Канаде
Март 1987 года
Апрель 1987 года